Civray, commune française du Cher
 Civray, commune française de la Vienne

Voir aussi
Civray-de-Touraine, commune française d'Indre-et-Loire
Civray-sur-Esves, commune française d'Indre-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France